Il Museo archivio "Giuseppe Mengoni" è un museo d'architettura presente nel comune di Fontanelice, che ha sede nell'ex sede del Comune in Piazza Roma, nel centro storico di Fontanelice, costituito dall'archivio dell'architetto Giuseppe Mengoni.

Storia
L'archivio-museo, nato da una donazione di Carlo Basile, erede dell'architetto fontanese, è stato inaugurato nel 2002 dopo l'inventariazione e catalogazione del materiale, promossa dalla provincia di Bologna, dall'Istituto per i beni artistici culturali naturali della Regione Emilia-Romagna e dal comune di Fontanelice.

Descrizione
L'archivio raccoglie oltre millesettecento documenti progettuali prodotti dallo studio milanese dell'architetto fontanese Giuseppe Mengoni: la parte più consistente è costituita da materiale di progetto, documentazione fotografica, cartografica e scritta, prodotta e utilizzata per la costruzione della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e la sistemazione delle aree circostanti. Tale documentazione si sviluppa dai primi disegni per il concorso bandito dal comune di Milano nel 1861 ("Sistemazione di piazza del Duomo e vie adiacenti"), fino agli esecutivi e ai particolari al vero, destinati alle varie ditte esecutrici dei lavori della galleria. Sono presenti inoltre, in quantitativi più limitati, elaborati relativi ad interventi progettati e in parte realizzati a Bologna (Palazzo Poggi Cavazza, il palazzo di residenza della Cassa di Risparmio in Bologna, Porta Saragozza, la stazione di Bologna Centrale e l'ipotesi per il completamento della facciata di San Petronio) accanto alla proposta per il "Piano per Roma" e a parte dei disegni realizzati dall'architetto durante il periodo in cui frequentò l'Accademia delle belle arti di Bologna.

L'archivio svolge anche la funzione di centro di studi per l'architettura e promuove le annuali "giornate di studi mengoniani" e attività di studio e didattica nelle scuole. Si propone inoltre come centro di documentazione del territorio del Santerno, occupandosi delle espressioni naturali e costruite che qualificano e caratterizzano questo ambiente.

Storia
L'archivio museo, nato da una donazione di Carlo Basile, erede dell'architetto fontanese, è stato inaugurato nel 2002 dopo l'inventariazione e catalogazione del materiale, promossa dalla Provincia di Bologna, dall'Istituto per i beni artistici culturali naturali della Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Fontanelice.

Collegamenti esterni
Guida degli archivi della Provincia di Bologna, .

Musei della città metropolitana di Bologna
Musei di architettura
Fontanelice